Stazione di Marconi, a Bari
 Stazione di Marconi della metropolitana di Brescia
 Stazione di Marconi della metropolitana di Roma
 Stazione di Marconi della metropolitana di Torino